Уильям Палмер:
 Палмер, Уильям (1824—1856) — британский серийный убийца.
 Палмер, Уильям (1811—1879) — британский богослов и антиквар.
 Палмер, Уильям Патрик (1803—1885) — англиканский богослов и литургист, один из основателей Оксфордского движения.